Die Liste von Kirchen im Bezirk Famagusta umfasst die Kirchengebäude im Bezirk Famagusta im Osten Zyperns.
__toc__

Literatur 
 Ceyda Alçıcıoğlu: Churches Converted to Mosques and Their Adaptive Re-Uses, Diss., Universität Oxford 2014. (academia.edu)

Siehe auch 
 Bemalte Kirchen im Troodos-Gebirge

Weblinks 
 Bezirk Famagusta, Greek Cypriot & Turkish Cypriot Religious Buildings Built before 1974

Anmerkungen 

Famagusta
!Bezirk Famagusta
!Kirchen